Rossana steht für:

 Rossana, italienische Gemeinde in der Provinz Cuneo
 weiblicher Vorname, siehe Rosanna (Vorname) #Namensträgerinnen

Siehe auch:
 Rosana
 Różana
 Rossano (Begriffsklärung)